Wąsewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
  La gmina de Wąsewo est une gmina dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka dans la Voïvodie de Mazovie 
 Wąsewo, village et chef-lieu de la gmina du même nom